Akok, une ville du Gabon ;
Akok un village du Cameroun dans la commune de Lobo ;
Akok, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap.

Voir aussi 
 Akok Maka, un village du Cameroun dans la commune d'Atok
 Akok Yebekolo, un autre village du Cameroun dans la commune d'Atok